Scherdewo steht für:

 Scherdewo (Fatesch), Dorf im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk, Russland
 Scherdewo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk, Russland